Volkswagen Vento er betegnelsen for fem forskellige bilmodeller fra Volkswagen:
 En sedanversion af Volkswagen Golf III i Europa, se Volkswagen Vento
 En sedanversion af Volkswagen Polo V i Indien
 En omdøbt version af Volkswagen Jetta V i Argentina og Chile
 En omdøbt version af Volkswagen Jetta VI i Argentina
 En omdøbt version af Volkswagen Golf VI Variant i Argentina, Volkswagen Vento Variant